Il doppio del Qatar ExxonMobil Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Stefan Edberg e Magnus Larsson erano i detentori del titolo, ma solo Edberg ha partecipato in coppia con Petr Korda.

Edberg e Korda hanno perso nei quarti di finale contro Patrick Galbraith e Andrej Ol'chovskij.

Mark Knowles e Daniel Nestor hanno battuto in finale 7–6, 6–3 Jacco Eltingh e Paul Haarhuis.

Teste di serie
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Patrick Galbraith /  Andrej Ol'chovskij (semifinali)
 Rick Leach /  Scott Melville (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Qatar ExxonMobil Open 1996
ATP Tour 1996